En droit français, un juge judiciaire est un juge de l'ordre judiciaire français.
En droit québécois, un juge judiciaire est un membre de la magistrature qui dirige une cour de justice, par opposition à un juge d'un tribunal administratif.

Références